Полисто — многозначный топоним:

Полисто — деревня в Бежаницком районе Псковской области России
Полисто — озеро в Бежаницком районе Псковской области России

См. также
Полисть